A relação peso-potência ou potência mássica é a razão entre uma potência (W) e uma massa (kg). 

No Sistema Internacional de Unidades a potência mássica é descrita por W/kg (watts/quilograma), e no sistema britânico por hp/lb (cavalos/libra).

A potência mássica é usada em transportes e aparelhos móveis para comparar veículos ou motores, tanto no domínio dos automóveis, quanto no das motos, dos comboios, dos aviões, etc. 

Trata-se simplesmente da potência desenvolvida pelo motor, dividido pelo peso desse motor (ou peso do veículo).

Na aviação e astronáutica, a potência mássica do motor é o que normalmente é tido em conta em primeiro lugar.

Mecânica
Propulsão